Krambambuli steht für:

 Krambambuli (Erzählung), eine Erzählung von Marie von Ebner-Eschenbach
 auf dieser Erzählung basierende Filme:
 Krambambuli (1940), österreichischer Spielfilm von Karl Köstlin 
 Krambambuli (1998), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Xaver Schwarzenberger 
 Heimatland (1955), österreichischer Spielfilm von Franz Antel
 Sie nannten ihn Krambambuli, deutsch-österreichischer Spielfilm von Franz Antel (1972)
 Krambambuli (Getränk), Getränk und Studentenlied
 Krambambuli (Kartenspiel), eine Variante des Rommé